Perrin se puede referir a:

Personas 
 Charles-Edmond Perrin, historiador y medievalista francés.
 Claude-Victor Perrin, mariscal del Imperio francés, duque de Belluno.
 Gillian Perrin, jugadora de bádminton inglesa.
 Jacques Perrin, cineasta francés.
 Jean Perrin, fisicoquímico francés, Premio Nobel de Física en 1926.
 Maxence Perrin, actor francés.
 Steve Perrin, redactor técnico y diseñador de juegos de rol y de videojuegos estadounidense.
 Victor H. Perrin, actor de voz y televisivo estadounidense.
 Loïc Perrin, futbolista francés.

Autores de nombres científicos 
 Perrin - Ida Southwell Perrin 1860-
 J.F.Perrin - Jean-François Perrin fl. 1999
 P.W.Perrin - Peter W. Perrin fl. 1972

Física 
 Factores de fricción de Perrin, concepto de hidrodinámica.

Geografía 
 Perrin, localidad estadounidense en el condado de Jack (Texas).

Matemática 
 Número de Perrin, sucesión de números enteros.

Zoología 
 Zifio de Perrin (Mesoplodon perrini), especie de cetáceo odontoceto de la familia Ziphidae.